Idaho, een staat in de Verenigde Staten
 Idaho (band), een in Californië gevestigde slowcoreband
 Idaho (Nerina Pallot), een nummer van Nerina Pallot
 Idaho (Josh Ritter), een nummer van Josh Ritter, afkomstig van het album The Animal Years
 Idaho (Feeder), een nummer van de Britse band Feeder
 Idaho (Jesse Stone), een jazznummer, geschreven door Jesse Stone
 Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), naar de Engelse afkorting IDAHO (International Day Against HOmophobia)

Zie ook 
 Idaho City, een oude mijnplaats gelegen ten noorden van de hoofdstad Boise in het midden van de staat Idaho
 Idaho County, een county in de Amerikaanse staat Idaho
 Idaho Falls, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Idaho
 Idaho Springs, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Colorado
 Idaho Panhandle, een panhandle, het noordelijkste, uitstekende punt van de Amerikaanse staat Idaho
 Idaho Panhandle National Forest, een United States National Forest in de Amerikaanse staat Idaho